Úsměv může být:
 Úsměv – grimasa provázející radostné vnitřní rozpoložení člověka
 Úsměv (film, 1975) – americký film režiséra Michaela Ritchieho z roku 1975
 Úsměv (film, 1994) – francouzský film režiséra Claudea Millera z roku 1994
 Úsměv (film, 2005) – americký film režiséra Jeffreyho Kramera z roku 2005
 Úsměv (film, 2022) – americký film režiséra Parkera Finna z roku 2022

Externí odkazy